McLaren puede referirse a:

Automotor 
 McLaren, es un equipo británico de automovilismo.
Bruce McLaren, fue un piloto neozelandés de automovilismo.
 McLaren Automotive, es un fabricante de automóviles británico.
 McLaren Group, grupo empresarial propietario de empresas como McLaren Electronic Systems, que suministra tecnología a IndyCar Series, NASCAR y Fórmula E.

Otras 
 Malcolm McLaren, fue un músico, empresario, mánager y productor británico.
 Angus McLaren, es un actor australiano.
 Brandon Jay McLaren, es un actor canadiense.
 Anne McLaren, fue una bióloga británica.